Малое Кривое — озеро в России.
Малое Кривое — болото в Казахстане.